Aleksander Kuc (1905–1973) – polski duchowny i działacz ewangelikalny 
 Aleksander Kuc (ur. 1949) – polski reżyser i scenarzysta filmowy.